Linux From Scratch (LFS, «Линукс с нуля») — способ установки Linux, а также книга Герарда Бикманса и др., описывающая процесс сборки своего дистрибутива операционной системы Linux из исходных кодов. Книга свободно доступна с сайта Linux From Scratch. В ней описывается только сборка базовой системы; для тех, кто захочет расширить её за пределы «минимального рабочего варианта», также существует проект Beyond Linux From Scratch (BLFS). Помимо этого есть и другие книги: Cross Linux from Scratch (CLFS), описывающая кросс-компиляцию и Hardened Linux From Scratch (HLFS), ориентированная на безопасность.

Для сборки по книге нужны свободный раздел на жёстком диске и работающая система на базе Linux, содержащая компилятор и базовый набор библиотек. В качестве такой системы можно использовать обычный дистрибутив. До версии 7.0 можно было использовать Live-CD.

В книге шаг за шагом описывается, как собрать на этой основе свой дистрибутив с самого начала. При этом сборка из исходного кода позволяет добиться значительного улучшения эффективности работы путём отказа от ненужных зависимостей, отказа от ненужных модулей ядра и драйверов, а также оптимизации под заданную модель процессора и ничем не ограниченной возможности выбора собираемых компонентов. Заявлено, что самостоятельная сборка LFS дает читателю представление о принципах, лежащих в основе работы Linux-систем, и помогает лучше понять работу операционных систем в целом. Девизом системы LFS является: «Your distro, your rules» — «Твой дистрибутив — твои правила».

Раздел книги 1.2 «Changelog» утверждает, что через два месяца после выхода книги имеет смысл зайти на сайт и посмотреть, нет ли новой версии с исправлениями. Фактически, однако, стабильные версии книги выходят раз в полгода, а выпуск стабильных версий BLFS значительно отстаёт по времени от выпуска LFS. BLFS 6.3, например, вышла спустя 12 месяцев после выхода LFS 6.3.

 К LFS SVN не подходит без изменений (поиск которых — задача для читателя) никакая версия BLFS.

Мнения 
LWN.net рассмотрел LFS в 2004 году:

Tux Machines написал обзор на Linux From Scratch 6.1 в 2005 году :

Tux Machines имеет вторую часть, и третью часть обзора.

Примечания

Ссылки 
 
Перевод LFS (v6.8)
 Перевод LFS (v7.3,pdf)
Перевод LFS (dev, v.8.3, v.8.4)
 Перевод BLFS
 Linux From Scratch / Linux Format №79
 Linux From Scratch@DistroWatch

Дистрибутивы Linux
Учебная литература